Ян-Кароль Ходкевич (пол. Jan Karol Chodkiewicz, лит. Jonas Karolis Chodkevičius; 1560 — 24 вересня 1621, Хотин) — визначний польський військовий і політичний діяч.
 Ян Кароль Зубжицький-Сас (25 червня 1860, м-ко Товсте, нині смт Заліщицького району — 4 серпня 1935, Львів) — галицький (польський) архітектор, історик і теоретик архітектури.
 Ян Кароль Мнішек (пол. Jan Karol Wandalin Mniszech; 1716 — 19 вересня 1759, Варшава) — польський шляхтич, державний, політичний діяч.
 Ян-Кароль Білецький (бл. 1630— ?) — польський шляхтич гербу Яніна.
 Ян Кароль Дольський (іноді Дульський; пол. Jan Karol Dolski; 1637 — 29 квітня/жовтня 1695) — державний діяч Великого Князівства Литовського.
 Ян Кароль Данилович, або Іван-Карл Данилович з Журова гербу Сас (пол. Jan Karol Daniłowicz; після 1631 — перед 1683) — шляхтич Речі Посполитої руського походження.